Der blonde Hans oder Blonder Hans steht für:

Spitznamen von Personen:
 Hans Albers (1891–1960), deutscher Schauspieler
 Hans Breitensträter (1897–1972), deutscher Boxer
 Hans Pöschl (1921–1999), deutscher Fußballspieler

Werke:
 Der blonde Hans, Lied von Achim Reichel (1986)
 Der blonde Hans, Lied von Hannes Kröger (Musikprojekt) (1988)
 Der blonde Hans von der Bundesbahn, Lied von Fix & Fertig (1989)
 Der blonde Hans, Episode aus der Serie Vera Wesskamp (1992)
 Der blonde Hans, Episode aus SOKO Wismar (2008), siehe SOKO Wismar/Episodenliste #Staffel 6
 Der blonde Hans (aka Albers & Burg), Doku-Spielfilm (2020)